Арвід Янсонс (1914–1984) — латвійський диригент, Народний артист СРСР (1976), лауреат Сталінської премії (1951).
 Маріс Іварс Ґеорґс Янсонс (1943–2019) — латвійський і російський диригент, син Арвіда Янсонса.

Див. також 
Янссон

Латиські прізвища